

Sigle 
CFJ, sigle composé des trois caractères C, F et J, peut faire référence à :
 Centre de formation des journalistes ;
 la Critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant.

Code 
CFJ est un code qui peut faire référence à :
 , États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports